Mecze o Superpuchar Europy 1973 zostały rozegrane 9 i 16 stycznia 1974 pomiędzy Ajaksem, zwycięzcą Pucharu Europy 1972/1973 oraz Milanem, triumfatorem Pucharu Zdobywców Pucharów 1972/1973. Ajax zwyciężył w dwumeczu 6:1, tym samym wygrywając Superpuchar Europy po raz drugi w historii klubu.

Droga do dwumeczu

Milan

Ajax

Szczegóły meczu

Pierwszy mecz 

Pierwsze spotkanie finału odbyło się  9 stycznia 1974 na stadionie San Siro w Mediolanie. Frekwencja na stadionie wyniosła 12 856 widzów. Mecz sędziował Rudolf Scheurer ze Szwajcarii. Mecz zakończył się zwycięstwem Milanu 1:0. Bramkę na wagę zwycięstwa w 77. minucie strzelił Luciano Chiarugi.

Drugi mecz 

Drugie spotkanie finału odbyło się 16 stycznia 1974 na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie. Frekwencja na stadionie wyniosła 15 350 widzów. Mecz sędziował Rudi Glöckner z NRD. Mecz zakończył się zwycięstwem Ajaksu 6:0. Bramki w meczu strzelali Jan Mulder w 26. minucie, Piet Keizer w 35. minucie, Johan Neeskens w 71. minucie, Johnny Rep w 81. minucie, Gerrie Mühren 
w 84. minucie z rzutu karnego i Arie Haan w 87. minucie.

Zobacz też 
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1972/1973)
 Puchar Zdobywców Pucharów (1972/1973)

Bibliografia 
 RSSSF 

1973 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA